Miejscowości w USA:
 Russia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Russia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Russia (ang. Russia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Russia (ang. Russia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer